Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Orleans () :
le comté d'Orleans, situé dans l'État de New York ;
le comté d'Orleans, situé dans l'État du Vermont.

Louisiane

Il faut en outre mentionner la paroisse d'Orléans (), dont le territoire se confond avec celui de la ville de La Nouvelle-Orléans (), ville la plus peuplée de l'État de Louisiane. La paroisse () est la subdivision territoriale qui, dans cet État, joue le rôle du comté () dans les autres États de l'Union.

Toujours en rapport avec la Louisiane, il faut noter également le Territoire d'Orléans qui fut un territoire organisé des États-Unis après la vente de la Louisiane par Napoléon  aux États-Unis. Ce "Territoire d'Orléans" recouvre toute la partie Sud de l'ancienne Louisiane française et exista de 1804 à 1812 jusqu'au rattachement de l'État de Louisiane aux États-Unis.